Björn "Böna" Johansson, född 23 februari 1950, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Johansson, som spelade som back, inledde sin karriär i Nybro IF där han spelade från 1965 till 1971. Därefter spelade han sex säsonger för Södertälje SK i Elitserien. Han avslutade sin karriär med spel i Nybro IF mellan åren 1977 och 1983. 

Björn "Böna" Johansson representerade det svenska landslaget mellan åren 1972 och 1976. Han spelade med i fem VM-turneringar och i en Canada Cup-turnering. Han erhöll Stora Grabbars Märke nummer 87.

Meriter
Vinnare av skytteligan för backar Elitserien 1976
Uttagen i Sveriges All-Star Team 1975 och 1976
VM-silver 1973
VM-brons 1972, 1974, 1975, 1976
Canada Cup-fyra 1976

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Referenser
Björn Johansson på eurohockey.net

Noter 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Nybro Vikings
Mottagare av Stora grabbars och tjejers märke
Män
Födda 1950
Levande personer